Elizabeth Patterson Bonaparte (1785–1879), Jérôme Bonaparte első felesége
 Elizabeth Patterson (színművész) (1874–1966), amerikai színésznő